Франсуа́ Тома́ Мари́ де Бакюла́р д’Арно́ (; 8 сентября 1718 — 8 ноября 1805) — французский писатель и драматург, друг Вольтера, автор трагедий, стихов и многочисленных популярных романов.

Биография и творчество 
Начал сочинять в отрочестве и к семнадцати годам был уже автором трёх трагедий. Юношеские опыты Бакюлара д’Арно были сочувственно отмечены Вольтером, с ним переписывался Фридрих Великий, по приглашению которого Бакюлар д’Арно год провёл в Берлине. В дальнейшем он также некоторое время состоял советником во французском представительстве в Дрездене, однако большую часть жизни провёл в Париже, занимаясь литературной работой.

Из сочинений Бакюлара д’Арно наибольшую известность получил роман «Несчастные любовники» (; 1764), представляющий собой переработку «Записок графа де Комменжа» Клодины де Тансен, и основанная на нём пьеса «Граф де Комменж» (; 1790), в дальнейшем послужившая, в свою очередь, основой для либретто оперы Гаэтано Доницетти «Фаворитка».

Переводы на русский 
Усердно переводился на русский язык в 1769—1810 годы, часто под именем Арнода или Арнауда, способствовал распространению и успеху сентиментального направления в русской литературе того времени:
 «Анна Белла» (Москва, 1774)
 «Жизнь Констанции благородной девицы, самою ею описанная в письме к девице***, желающей вступить в монашеское состояние» (Москва, 1774)
 «Адельсон и Сальвини» (Москва, 1779)
 «Поэма Эльвирь, и Зенотемис приключение марсельское» (Москва, 1779)
 «Розалия» (Санкт-Петербург, 1781)
 «Либман, Немецкая повесть» (Санкт-Петербург, 1781)
 «Макин» (Москва, 1782)
 «Сидней и Силли, или, Благодеяние и благодарность» (Москва, 1788)
 «Городской житель в искушении» (Санкт-Петербург, 1788)
 «Меринваль» (Москва, 1792)
 «Дона Ельмира или Испытанная верность» (Москва, 1792)
 «Афинаида» (Москва, 1794)
 «Принц Бретаньский» (Москва, 1794)
 «Жестокая истинна, или Неосторожный опыт» (Москва, 1796)
 «Жертва страсти или пагубные следствия предрассудка» (Москва, 1801)
 «Добродетельная жена, или Распутный, любовию исправленный» (Москва, 1803)
 Часть первая
 Часть вторая
 «Саргиний» (Москва, 1803)
 М. Вышеславцев, «Достопамятные и трогательнейшие исторические повествования: Возмущение антиохийцев и избиение фессалоникийцев» (Москва, 1803).
 «Лоримон, или Человек, каков он есть» (Москва, 1810)
 Том первый
 Том второй
 «Нанси, или Невинная жертва легкомыслия» (Москва, 1810)
 «Поэма Плач Иеремии» (Санкт-Петербург, 1814)

Примечания

Ссылки 
 

Писатели Франции
Драматурги Франции
Французские писатели
Члены Прусской академии наук
Похороненные на кладбище Пер-Лашез